Зубейда-бегум Дханраджгир (1911, Сурат, Бомбейское президентство, Британской Индии — 21 сентября 1988 года, по другим данным 1990 год, Бомбей, Индия), известная по фильмам просто как Зубейда — индийская , одна из ранних звёзд индийского немого кино и звезда первого индийского звукового фильма. Принцесса по рождению (дочь сачинского наваба), позднее и по браку (вторая жена хайдерабадского раджи Нарсингира Дханраджгира Гьян Бахадура).

Биография и карьера 
Родилась в 1911 году, младшая дочь в семье. Матерью Зубейды была  (актриса, позднее первая индийская женщина-режиссёр). Её отцом считается наваб Сачинского княжества Сиди Ибрахим Мухаммад Якут Хан III Бахадур, хотя не осталось никаких официальных документов, подтверждающих его брак с Фатьмой или отцовство над её дочерьми. Зубейда, как и её старшие сестры Султана-бегум и Шехзади-бегум, вступила в актёрскую профессию в ранней юности, сделав дебют во вспомогательной роли на студии  в фильме Veer Abhimanyu (1922) Манилала Джоши, где в более важных ролях участвовали её мать и Султана, а через несколько лет начала сниматься и в главных ролях.

В течение 1925 года Зубейда приняла участие в 9 кинокартинах, включая Laka Chor, Devdasi и Desh Ka Dushman, а в 1926 году вместе с обеими сёстрами снялась в фильме Bulbul-e-Paristan (букв. «Соловей Страны Фей») по сценарию и с режиссурой Фатьмы-бегум, ставшей таким образом первой индийской женщиной-режиссёром.

В 1927 году, в ряду других немых фильмов, Зубейда снялась вместе с Сулочаной, Витхалом Рагхунатхом и Джалом Кхамбаттой в социально-направленном фильме Balidaan по Рабиндранату Тагору, поднимавшем тему устаревших негуманных жертвоприношений, сохранявшихся в некоторых храмах Кали. Фильм имел значительный успех как у зрителей, так и у профессиональных искусствоведов в Комитете Индии по кинематографии, европейские члены которого рекомендовали этот «превосходный и по-настоящему индийский фильм» для экспортных показов.

На рубеже 1930-х годов Зубейда была выбрана киностудией Imperial Films для исполнения главной роли в первом звуковом фильме Индии «Свет мира» (1931). Звуковые съёмки были в новинку как для съёмочной группы, так и для актёров (помимо Зубейды в картине принимали участие такие звёзды, как уже сотрудничавший с ней Витхал, Зиллу, Сохраб Моди, Якуб, Притхвирадж Капур, Элизер, Вазир Мохаммед Хан и Джагдиш Сетхи), не обладавших опытом совмещения «языка тела» и игры голосом, включавшей и вокал. Натуральное владение урду и хороший голос давали Зубейде исходное преимущество перед другими кандидатками, однако она также проявила себя как очень старательная исполнительница, сумевшая после ряда неудач «поймать» нужный стиль, в отличие от ряда актёров, покинувших фильм, и даже оставшегося её партнёром в фильме, но так и не достигшего подобного эффекта Витхала. Alam Ara был весьма успешен в прокате и принес актрисе большой спрос на её исполнение с гонорарами, значительно превышавшими средние для того времени. Выработанный ей в процессе съёмок стиль позднее использовали другие актрисы, в частности, неоднократная обладательница Filmfare Awards Мина Кумари.

В 1932 году актриса подкрепила свой успех исполнением главной роли в фильме  Zarina и в течение 1930-х годов актриса продолжала активно сниматься в звуковом кино, сыграв ряд героинь индийской мифологии и классической литературы, в частности, Драупади, Уттару и Субхадру; в ряде фильмов партнёрствовала с Джалом Мерчантом. Помимо актёрской работы, в 1934 году Зубейда совместно с режиссёром Нанубхаем Вакилом основывает студию Mahalakshmi Cinetone.

С конца 1930-х годов, находясь на вершине успеха, Зубейда практически ушла из профессии, посвятив себя семье, и в дальнейшем снималась лишь изредка (приблизительно в полутора десятках кинолент за 1940—1980-е годы).

Частная жизнь 
В 1930 Зубейда-бегум вышла замуж за хайдерабадского раджу Нарсингира Дханраджгира Гьян Бахадура, перейдя при этом из ислама в индуизм и провела большую часть жизни после ухода из профессии в бомбейском дворце Дханрадж-махал, посвятив себя семье. При воспитании детей, несмотря на собственный успех, придерживалась мнения о преимуществе хорошего образования и ряда других профессий перед профессией актёра. Её сын Хумаюн Дханраджгир стал влиятельным бизнесменом в фармацевтической отрасли, дочь Дхуррешвар — врачом. Среди её внуков и внучек — две супермодели (одна из них — Мисс Индия 1978 года), актёр-телеведущий, художница и известная поэтесса на языке телугу.

Зубейда Дханраджгир умерла в сентябре 1988 года от почечной недостаточности, похоронена в мумбайском районе Колаба.

Частичная фильмография

Немое кино

Звуковое кино

Примечания

Ссылки и литература 
 
 
 
 

Актрисы немого кино
Умершие от почечной недостаточности